Osoby o tym nazwisku:
 Dostonbek Tursunov – uzbecki piłkarz
 Sanjar Tursunov – uzbecki piłkarz